Baijia Shan kan syfta på följande platser:

Hongkong 

 Mount Parker (berg i Hongkong),

Kina 

 Baijia Shan (ö i Kina), Zhejiang, 

Robotskapade Hongkongförgreningar
Robotskapade Kinaförgreningar